Jacek Sroka (ur. 1957) – malarz, grafik i rysownik
 Jacek Sroka (ur. 1967) – profesor politologii, pracownik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Przypisy